Морди (Польща) — місто в східній Польщі;
 Морди (Росія) — присілок у Росії, Сланцевському районі Ленінградської області.